Сан Хосе де Хесус има више значења:

 Сан Хосе де Хесус, Гранха (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Хосе де Хесус (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику